Эдуард Тёмкин:
 Тёмкин, Эдуард Наумович (1928—2019) — советский индолог, переводчик.
 Тёмкин, Эдуард Самуилович (Семёнович, род. 1942) — российский стоматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ.